Franceschin ima više značenja:
 Franceschin, Belluno
 Franceschin, Padova